Se poate referi la:

 Ștefan Ignat, deputat
 Ștefan Ignat, bariton